Marcel Busch (Heilbronn, 1982. február 2. –) német labdarúgó, az SpVgg Neckarelz hátvédje.

Jegyzetek

További információk 
 

1982-ben született személyek
Német labdarúgók
A VfR Aalen labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Az SC Pfullendorf labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Heilbronniak